Графенрид:

 Графенрид - населённый пункт в составе коммуны Драксельсрид, район Реген, Германия.
 Графенрид - населённый пункт в составе коммуны Римбах, район Кам, Германия.
 Графенрид - бывшая коммуна в кантоне Берн, Швейцария.